Neuviller ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

Neuviller-la-Roche im Département Bas-Rhin
Neuviller-lès-Badonviller im Département Meurthe-et-Moselle
Neuviller-sur-Moselle im Département Meurthe-et-Moselle

Siehe auch:
Neuvillers-sur-Fave im Département Vosges
Neuwiller im Département Haut-Rhin
Neuwiller-lès-Saverne im Département Bas-Rhin
Neewiller-près-Lauterbourg im Département Bas-Rhin